Куприя́нов (Куприянова) — русская фамилия, образованная от имени Куприян, а также топоним.

Куприянов 
 
 
 
 Куприянов, Афанасий Николаевич (1926 — ?) — вальцовщик, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Куприянов, Владилен Сергеевич — советский и российский физиолог, доктор наук, профессор.
 
 Куприянов, Вячеслав Глебович (род. 1939) — русский писатель, поэт и переводчик.
 Куприянов, Геннадий Николаевич (1905—1979) — советский политический деятель.
 Куприянов, Георгий Алексеевич (1924—2021) — советский кинооператор.
 Куприянов, Дмитрий Андреевич (1901—1971) — Герой Советского Союза.
 Куприянов, Емельян Иванович (1897—1966) — офицер НКВД, депутат Верховного Совета СССР.
 
 Куприянов, Игорь Евгеньевич (род. 1959) — российский рок-музыкант.
 Куприянов, Максим Игнатьевич (1911—1988) — машинист паровоза, Герой Социалистического Труда.
 
 Куприянов, Никита Евгеньевич (род. 2002) — российский футболист.
 Куприянов, Николай Григорьевич (ум. 1897) — русский врач.
 
 
 Куприянов, Семён Семёнович (1924—1943) — Герой Советского Союза.



Топоним 
 Куприянов — хутор в Алексеевском районе Белгородской области.

См. также 
 «Куприянов» — рок-группа, возглавляемая Игорем Куприяновым
 Куприянофф

Примечания